Die US Men’s Clay Court Championships 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. April 2003 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden auf Mallorca die Cam Open Comunidad Valenciana und in München die BMW Open gespielt, welche genau wie die US Men’s Clay Court Championships zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andy Roddick, der in diesem Jahr sein drittes Houston-Finale in Folge erreichte. Er musste sich, an Position zwei gesetzt, dem Setzlistenersten Andre Agassi beugen, der ihn in drei Sätzen besiegte. Es war sein 58. Karrieretitel. Im Doppel siegte im Vorjahr Roddick an der Seite von Mardy Fish. Sie scheiterten diesmal im Halbfinale an den späteren Titelträgern und Setzlistenersten Mark Knowles und Daniel Nestor, die ihren 20. gemeinsamen Titel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Houston